Akrostih je lahko:
 akrostih (pesem)
 akrostih (davek)

Zunanje povezave